40 км (40-й кіломе́тр; Сороко́вий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

Власна назва таких об'єктів:

Залізничні роздільні, зупинні пункти та платформи

40 км — зупинний пункт Лиманської дирекції Донецької залізниці у Донецькій області на лінії Ступки — Краматорськ
 40 км — зупинний пункт Луганської дирекції Донецької залізниці у Луганській області на лінії Сіверськ — Родакове
 40 км — зупинний пункт Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці у Чернівецькій області на лінії Чернівці-Північна — Ларга
 40 км — зупинний пункт Львівської дирекції Львівської залізниці у Львівській області на лінії Львів — Ходорів
 40 км — зупинний пункт Полтавської дирекції Південної залізниці у Полтавській області на лінії Лохвиця —Гадяч імені Сергієнка М.І.
 40 км — зупинний пункт Сумської дирекції Південної залізниці у Сумській області на лінії Ворожба — Баси.

Див. також 
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (4)